Мохаве, Mojave, Mohave:
 Мохаве (аэрокосмический центр) — аэрокосмический центр в штате Калифорния.
 Мохаве — коренная народность в Северной Америке.
 Мохаве — пустыня, названная в честь индейского племени.
 Мохаве — рассказ американского писателя Трумена Капоте.
 Мохаве — река в округе Сан-Бернардино Калифорния.
 Мохаве — округ, расположенный в штате Аризона, США.
 Мохаве — модель внедорожника корейской марки Киа, названная в честь одноименной пустыни.
 macOS Mojave — операционная система, разработанная компанией Apple.